El nombre Vitali Zhuk puede referirse a las siguientes personas:
Vitali Zhuk, atleta bielorruso;
Vitali Zhuk, luchador bielorruso.